Амебозої (Amoebozoa) — клада евкаріотів. Налічує понад 2400 видів. Це просто організовані амеби (позбавлені внутрішнього скелета і, за рідкісними винятками, зовнішньої раковини). Більшість представників амебозоїв — одноклітинні вільноживучі хижаки, що живуть у ґрунтах і водному середовищі, іноді — як симбіонти або паразити інших організмів. До амебозоїв належать також багатоядерні або багатоклітинні форми — слизовики, які раніше включали до грибів. Амебозої дуже різняться за розмірами: одноядерні — від 10 мкм до 800 мкм (Amoeba proteus), багатоядерні (Chaos, Pelomyxa) — до декількох мм, а колонії слизовиків можуть вкривати площу до декількох квадратних метрів.

Опис 
Більшість амебозоїв не мають джгутиків і не утворюють мікротрубочок. Мітохондрії мають характерні розгалужені трубчасті кристи. Архамеби адаптувалися до безкисневого або мікроаерофільного способу життя та втратили мітохондрії. Більшість амебозоїв пересуваються за допомогою внутрішнього цитоплазматичного потоку, утворюючи пальцеподібні псевдоніжки (лобоподії). Багато амебозоїв під час руху мають чітко визначені передній і задній кінці і навіть здатні утворювати «моноподіальну» форму з функціонуванням всієї клітини як єдиної псевдоподії.

Для всіх амебозоїв основним видом живлення є фагоцитоз, при якому клітина оточує потенційно їстівні частинки за допомогою псевдоподій, «замуровуючи» їх у вакуолях, де вони перетравлюються й засвоюються.

Класифікація 

Амебозої поділяються на підтипи:
 Лобозні (Lobosa)
 Tubulinea
 Discosea
 Конозні (Conosa)
 Archamoebae
 Міксоміцети (Mycetozoa)
 Variosea

Детальніший варіант філогенетичного дерева амебозоїв запропонували Cavalier-Smith, Chao & Lewis 2016:

Джерела

Посилання 
 
 
 
 

 
Amorphea